Дмитрий Александрович Дмитриев (25 июня 1975, Ленинград) — российский игрок в мини-футбол. Мастер спорта по футболу.

Биография 
Воспитанник СШОР «Звезда» (Ленинград). Играл за сборную Ленинграда.
С 1993 по 1995 годы играл за мини-футбольный клуб «Самсон» СПб, провёл более 50 матчей. В 1995 году перешёл в югорский ТТГ и стал бронзовым призером чемпионата России. В 1997 году играл за новоуральский МФК «Строитель» на правах аренды.

Дважды бронзовый призёр чемпионата России. Дважды финалист Кубка России по мини-футболу.

Ссылки 
 Мини-футбол России. Статистический справочник. Ассоциация мини-футбола России. 10 лет. С. 47

Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Самсон»
Игроки МФК «Газпром-Югра»
Игроки МФК «Строитель» Новоуральск
Мастера спорта России